McMurdo kan syfta på:

 McMurdo Station – en amerikansk forskningsstation på Antarktis
 McMurdosundet – ett  sund i Antarktis
 McMurdo shelfis – ett shelfisområde i Antarktis